A Nándorfehérvár ostroma szócikk ide van átirányítva.

Nándorfehérvár (Belgrád) ostromai 1526 előtt

 Nándorfehérvár ostroma (1071) : Salamon magyar király és Géza herceg elfoglalja Bizánctól.
 Nándorfehérvár ostroma (1440) : II. Mehmed sikertelenül ostromolja.
 Nándorfehérvári diadal (1456) : Hunyadi János megvédelmezi a törököktől.
 Nándorfehérvár ostroma (1492) : sikertelen török ostrom.
 Nándorfehérvár elfoglalása (1521) : a törökök elfoglalják.

 Nándorfehérvár (Belgrád) ostromai 1526 után
 Nándorfehérvár ostroma (1688) : Miksa Emánuel bajor választófejedelem csapatai szeptember 6-án elfoglalják.
 Nándorfehérvár ostroma (1690) : Köprülü Musztafa nagyvezír október 8-án visszafoglalja.
 Nándorfehérvár ostroma (1693) : Charles Eugène de Croÿ herceg sikertelenül ostromolja. 
 Nándorfehérvár ostroma (1717) : Savoyai Jenő ostromolja, augusztus 22-én a törökök feladják. 
 Nándorfehérvár ostroma (1739) : az 1736–39-es Habsburg–török háborúban az osztrák védőrség feladja a várat.
 Belgrád ostroma (1787)
 Nándorfehérvár ostroma (1789) : az 1787–92-es Habsburg–török háborúban, október 8-án Ernst Gideon von Laudon tábornagy elfoglalja.
 Nándorfehérvár ostroma (1806–1807) : az első szerb felkelésben a felkelők elfoglalják a törököktől.

20. századi hasonló események
 Belgrád ostroma (1914) : az első világháborúban, december 1-jén a k.u.k. 6. hadsereg (Oskar Potiorek) elfoglalja (december 16-án a szerbek visszafoglalják).  
 Belgrád ostroma (1915) : az első világháborúban, október 9-én a k.u.k. 3. hadsereg (Kövess Hermann) elfoglalja.
 Belgrád-hadművelet (1944) : a szovjet Vörös Hadsereg stratégiai offenzívája Belgrád és környékének elfoglalására, (szeptember 14 – november 24.)